George Minne (1866-1941) – scultore, disegnatore e illustratore belga
 Joris Minne (1897-1988) – scultore, illustratore e pittore belga
 Maurice Minne (1941-2011) –politico belga
 Mirella Minne (1945) – politica belga
 Olivier Minne (1967) – conduttore televisivo francese